Bambara peut désigner :
La langue bambara parlée par les Bambaras, principalement au Mali ;
Les communes burkinabés de :
Bambara dans le département de Gomboro ;
Bambara dans le département de Kiembara ;
Bambara, un genre de coléoptères.
Bambara, un groupe de musique post-punk américain.

Homonymie de localités